Haldeman, Haldemann:

 Donald Haldeman (1947, Sellersville – 2003, Harleysville), un tireur sportif américain
 (Harry Robbins) "H. R." "Bob" Haldeman (1926, Los Angeles – 1993, Santa Barbara), un homme d'affaires et conseiller politique américain
 Edith Haldeman (1905, New York – 1984, New York), une actrice américaine
 Joe (William) Haldeman (* 1943, Oklahoma City), un romancier américain de science-fiction
 Samuel Stehman Haldeman (1812, Locust Grove  1880), un naturaliste et un linguiste américain

Patronyme germanique